Jagoda Władoń (ur. 22 lipca 1954) – specjalistka terapii uzależnień, absolwentka wydziału resocjalizacji, magister pedagogiki.

Życiorys 
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii i edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, teatrolog – autorka opracowania mapy teatrów amatorskich w Polsce. Po certyfikowanych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, odbyła staż i przeszła weryfikację w Ośrodku Monar w Marianówku. Staż wolontariacki w zakresie metod pracy z osobami uzależnionymi odbyła w Hamburgu na zaproszenie niemieckiej organizacji PAUKE. Absolwentka szkoleń i stażu w zakresie pracy z kobietami uzależnionymi, zakażonymi wirusem HIV i pracy harm – reduction. Odbyła szkolenie i staż w organizacji Stupieni w Odessie, posiada przygotowanie w zakresie metod pracy z osobami uzależnionymi odbywającymi karę pozbawienia wolności.

Autorka programu Alternative Dance dla młodzieży używającej narkotyków syntetycznych. J. Władoń legitymuje się Certyfikatem Ministra Zdrowia z zakresu rehabilitacji osób uzależnionych, nadającym tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień.

Wyróżniona nagrodą Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych CREDO „Za serce i oddanie osobom uzależnionym”, jest laureatką nagrody Wojewody Mazowieckiego za zasługi w przeciwdziałaniu narkomanii w woj. mazowieckim, posiada nagrodę Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii za pracę z osobami uzależnionymi i integrację środowiska przeciwdziałania narkomanii.

Sprawowała funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar, pozostając w tych latach najbliższym współpracownikiem jego twórcy – Marka Kotańskiego. Organizatorka Wielkiego Koncertu na Rzecz Dzieci z HIV – „Niech świat się do nich uśmiechnie” z udziałem polskiej czołówki sceny muzycznej i brytyjskiej legendy rocka Uriah Heep na Stadionie Dziesięciolecia 14 sierpnia 1992. Inicjatorka programu „PROFIBUS” – pierwszych mobilnych punktów konsultacyjnych dla narkomanów w Warszawie, animatorka ruchu Street Workers w ramach programu wczesnego kontaktu z uzależnionymi na terenie stołecznych dworców PKP. Współautorka programu eksperymentalnych form readaptacji społecznej dla ludzi bezdomnych w osadach „Victoria Kotan”, przekształconych w 1993 r. w Ruch Wychodzenia z Bezdomności Markot, konsultantka szeregu produkcji filmowych poświęconych problematyce uzależnień i terapii. W 2001 r. uhonorowana została aktem nadania tytułu Przyjaciel Ludzi Bezdomnych. Kieruje monarowskim niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej – ośrodkiem rehabilitacji w Wyszkowie.

Odznaczenia 
 Złoty Krzyż Zasługi za całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Złota Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” z osobami uzależnionymi odbywającymi karę pozbawienia wolności przyznany przez Ministra Sprawiedliwości.

Urodzeni w 1954
Polscy pedagodzy
Odznaczeni Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)